

Составы команд, заявленные на чемпионат мира по футболу 1998.

Группа A



Шотландия

Марокко

Норвегия

Группа B

Италия

Чили

Камерун

Австрия

Группа C

Франция

ЮАР

Саудовская Аравия

Дания

Группа D

Испания

Нигерия

Парагвай

Болгария

Группа E

Нидерланды

Бельгия

Южная Корея

Мексика

Группа F

Германия

США

Югославия

Иран

Группа G

Румыния

Колумбия

Англия

Тунис 

|}

Группа H

Аргентина

Япония

Ямайка

Хорватия

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 1998
1998